Elminster : La Jeunesse d'un mage est le titre français du roman: Elminster, the Making of Mage de Ed Greenwood, publié en français chez Fleuve noir en 1997 puis réédité chez Milady en 2011 et tiré du monde imaginaire des Royaumes oubliés. Ce livre est le premier de la séquence tournée sur l'histoire du célèbre mage Elminster Aumar

Résumé

Vous vous êtes toujours demandé comme était ce vénérable vieillard à la langue si bien aiguisé quand il était jeune, si tant est qu'il ne l'a jamais été : un jeune premier de la classe qui a passé des années à étudier l'Art enfermé dans sa chambre ou encore un jeune garnement qui ne rêvait que de dragon à pourfendre un brin d'herbe entre les dents. Eh bien, vous avez trouvé votre Graal. Vous saurez tout…. ou presque. De ses parents, à ce qui le poussera à devenir mage, comment il a affuté son esprit retors et goguenard, la grande dextérité qu'il montre dans la pratique de la magie ou encore comment a commencé la relation entre lui et Mystra. Et à quoi ressemblé le monde au début de ses heures de vol.

Roman sur les Royaumes oubliés
Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 1997